Charles Shaw Lefevre (1759-1823), homme politique britannique
 Charles Shaw-Lefevre (1794-1888), député britannique
 George Shaw Lefevre (1831-1928), homme politique britannique
 John Shaw Lefevre (1797-1879), avocat britannique
 Madeleine Shaw Lefevre (1835-1914), principale de collège britannique